Der Dreiband-Weltcup 2015/3 war das dritte UMB/ACBC-Weltcupturnier im 29. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 10. bis zum 16. August 2015 in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam statt. Es war das erste Weltcup-Turnier in Vietnam.

Geschichte 
Erstmals in der 87-jährigen Geschichte in der weltweit Dreibandturniere durchgeführt werden fand ein Turnier in Vietnam statt. Alle beteiligten Akteure und Funktionäre waren von der tollen Atmosphäre in Ho-Chi-Minh-Stadt, dem ehemaligen Saigon, begeistert. Die Spieler dankten es mit extrem guten Leistungen bei diesem Turnier. In der KO-Runde wurde mit 1,776 Durchschnitt ein neuer Rekord in den 31 gespielten Partien aufgestellt. In Vietnam waren zum ersten Mal 17 asiatische Spieler unter den letzten 32 Teilnehmern. Mit Dick Jaspers schied erstmals in der Weltcupgeschichte ein Spieler mit einem Durchschnitt von über drei aus dem Wettbewerb aus. Insgesamt spielten acht Spieler einen Durchschnitt von über zwei. Das Finale bestritten der Rekord-Weltcupsieger Torbjörn Blomdahl und der Türke Tayfun Taşdemir. Taşdemir, der im Viertelfinale in einem Klassematch Daniel Sánchez in nur zehn Aufnahmen besiegte, hatte vor seinem Finalspiel nur eine Stunde Pause. Trotzdem gewann er das Finale relativ sicher mit 40:34 in 17 Aufnahmen. Es war sein erster Weltcupsieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden  Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für drei der vier Verbände 
CPB, ACBC, CEB und ACC in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Torbjörn Blomdahl
  Choi Sung-won
  Eddy Merckx
  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Cho Jae-ho
  Marco Zanetti
  Daniel Sánchez
  Kang Dong-koong
  Roland Forthomme
  Tayfun Taşdemir
  Jean Paul de Bruijn

Wildcardspieler:
1× ACC:  Sameh Sidhom
1× CPB:  Ramón Rodriguez
1× CEB:  Jérémy Bury
2× Organisierender Ausrichter:  Trần Quyết Chiến,  Nguyễn Quốc Nguyện

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 145 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde).

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2015/1 vom 29. März bis zum 4. April in Luxor
 Dreiband-Weltcup 2015/2 vom 6. bis zum 12. Juli in Porto
 Dreiband-Weltcup 2015/4 vom 6. bis zum 13. September in Guri
 Dreiband-Weltcup 2015/5 vom 12. bis zum 18. Oktober in Istanbul
 Dreiband-Weltcup 2015/6 vom 13 bis zum 19. Dezember in Hurghada

2015 3
Karambolageveranstaltung 2015
Billardturnier in Ho-Chi-Minh-Stadt